Hemfler ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hemfler (1915–1995), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Robert Hemfler (* 1947), deutscher Fußballspieler